Celownik – program telewizyjny nadawany dawniej pod tytułem Na Celowniku
 Na celowniku – film z 1985 roku
 Na celowniku – szwedzki thriller z 2021 roku